Фомкина:

 Фомкина — река на полуострове Камчатка в России.
 Фомкина Гора — деревня в юго-восточной части Порховского района Псковской области.